Die Swiss Open 2021 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. März 2021 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 140.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (Champion)
 Lee Zii Jia (Halbfinale)
 Rasmus Gemke (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
 Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)
 Shesar Hiren Rhustavito (Viertelfinale)
 Kunlavut Vitidsarn (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (Champion)
 P. V. Sindhu (Finale)
 Pornpawee Chochuwong (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (Halbfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)
 Sung Ji-hyun (2. Runde)
 Zhang Beiwen (Viertelfinale)
 Kim Ga-eun (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Halbfinale)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (2. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (2. Runde)
 Ben Lane / Sean Vendy (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Finale)
 Chloe Birch / Lauren Smith (1. Runde)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Viertelfinale)
 Selena Piek / Cheryl Seinen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale) 
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Champions)
 Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Viertelfinale)
 Robin Tabeling / Selena Piek (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2021
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
Badminton 2021